Zoz ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Zoz (1653–1706), österreichischer Theologe
 Henning Zoz (* 1964), deutscher Unternehmer

Siehe auch:
 Zotz